Миргородська — мінеральна лікувально-столова вода;
 Миргородська — порода свиней виведена в Україні.

Миргородська — вулиця у Донецьку;
 Миргородська — вулиця у Запоріжжі;
 Миргородська — вулиця у Львові;
 Миргородська — зникла вулиця в Києві.

Миргородська — вулиця у Москві;
 Миргородська — вулиця у Санкт-Петербурзі;
 Миргородська — вулиця у Пермі.